Pobè oder Pobé steht für:

 Pobè, Stadt und eine Kommune in Benin
 Marcel Pobé (1907–1967), Schweizer Schriftsteller, Übersetzer und Literaturwissenschaftler